Il Barangay Ginebra Kings (o Barangay Ginebra San Miguel) è una squadra di basket professionista della Philippine Basketball Association (PBA). È il team PBA più popolare e ha dodici titoli PBA. Il team è di proprietà di Ginebra San Miguel, Inc. (precedentemente, La Tondeña Distillers, Inc.), una filiale della San Miguel Corporation (SMC). La squadra è uno dei tre club di palla PBA attualmente di proprietà del gruppo di società SMC, insieme ai Magnolia Hotshots e al San Miguel Beermen.

La Tondeña, Inc. (ribattezzata La Tondeña Distillers, Inc., dopo che SMC ha acquisito il controllo di maggioranza nel 1987) è entrata a far parte della PBA nel 1979 come team di espansione. Dopo alcuni periodi difficili durante le prime stagioni, le loro fortune cambiarono quando i veterani Robert Jaworski e Francis Arnaiz arrivarono nel 1984, in seguito allo scioglimento della famosa Toyota Tamaraws. Con nuovi giocatori come Jaworski veterani del gioco dai 30 ai 35 anni, Jaworski avrebbe anche ricevuto il ruolo di capo allenatore della giovane squadra Ginebra. Come giocatore-allenatore, Jaworski ha guidato la franchigia a quattro titoli PBA tra il 1986 e il 1997. Dopo il ritiro di coach Jaworski all'età di 52 anni, Jong Uichico, Siot Tanquingcen e Tim Cone avrebbero allenato i giocatori guidati dal leggendario "Fast and The Furious ", MVP Jayjay Helterbrand e Mark Caguioa. I giocatori più memorabili nella storia del Ginebra porterebbero Ginebra a sei campionati.

Società di pallacanestro filippine